

Presentación previa 
Samuel Groth y Chris Guccione eran ellos defensores del título, Chris Guccione decidió no participar este año.

Matthew Ebden y Wang Chieh-fu ganaron el título tras derrotar en la final Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana.

Cabeza de serie 

  Sam Groth /  Ryan Harrison (Semifinales)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Finalistas)

  Brydan Klein /  Lee Hsin-han (Cuartos de final)
  Chen Ti /  Ramkumar Ramanathan (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Taipéi 2015